

Брюхово — село, Оршанський район, Вітебська область

Брюхово — присілок, Далматовський район, Курганська область